Eddy County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Eddy County (New Mexico)
Eddy County (North Dakota)